François Marie II della Rovere (né à Pesaro le  et mort à Casteldurante, aujourd'hui Urbania le ) fut un condottiere et le dernier duc d'Urbino.

Biographie 
Fils de Guidobaldo II della Rovere, duc d'Urbino, comte de Montefeltro, et de Vittoria Farnèse, il reçut une éducation sévère et vécut de 1565 à 1568 à la cour d'Espagne. Il succéda à son père à la tête du duché en 1574.

En 1580, pour faire face aux difficultés budgétaires du duché d'Urbino, il vendit pour  écus le duché de Sora et celui d'Arce, patrimoine familial d'origine, à Giacomo Boncompagni. Le , il reçut du pape le titre de « sérénissime » et fut armé le même jour chevalier de la Toison d'Or.

Les finances du duché assainies, il poursuivit une politique de gestion serrée et renonça autant qu'il put à l'augmentation des impôts, passant ainsi à la postérité comme un prince populaire.

Sa femme Lucrèce d'Este mourut en 1598 sans lui donner d'enfants. Le duché risquant de tomber dans le domaine de l'Église s'il n'avait pas d'héritier, il sollicita du pape l'autorisation de se remarier, qui lui fut accordée. Il épousa donc à Casteldurante en secondes noces le  sa cousine Livia della Rovere, de trente-six ans plus jeune, afin de pouvoir donner un héritier au duché et d'éviter l'extinction de la lignée des Della Rovere. Le  Frédéric Ubaldo vint au monde ; il fut couronné duc très jeune et épousa Claude de Médicis en 1621, donnant même à François Marie II une petite fille, Vittoria. Celle-ci épousera en 1633 son cousin germain, Ferdinand II de Médicis.

Mais Frédéric Ubaldo mourut prématurément le , laissant derechef le duché à son père, lequel, constatant l'extinction de sa lignée, légua par testament le , tous les biens des Della Rovere aux États pontificaux. Il mourut à Casteldurante le .

Il est inhumé dans l'église du Crucifix de Casteldurante, aujourd'hui Urbania.

Bibliographie 
 I Della Rovere. Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano. Catalogue de l'exposition (Senigallia, Urbino, Pesaro, Urbania,  - ) - éd. par P. Dal Poggetto - Electa Mondadori 
 Tra Misa e Metauro. Allegrezze e preoccupazioni per Federico Ubaldo della Rovere - Renzo Fiorani - éd. par l'Archeoclub d'Italie à Castelleone di Suasa

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des ducs d'Urbino
 Famille Della Rovere
 Baldo Angelo Abati, médecin personnel de François Marie II della Rovere
 Frédéric Ubaldo della Rovere, fils de François Marie II della Rovere

Liens externes 
 
 Site sur les condottières
 Arbre généalogique détaillé de la famille

Notes et références 

Francesco Maria 02
Francesco Maria 02
Condottiere du XVIe siècle
Condottiere du XVIIe siècle
Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (XVIe siècle)
Naissance en février 1549
Naissance à Pesaro
Naissance dans le duché d'Urbin
Décès en avril 1631
Décès à 82 ans
Duc de Sora